Сальское — название населённых пунктов в России:

 Сальское — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Сальское — село в Дальнереченском районе Приморского края.

См. также 
 Сальское городское поселение